Имперский город (), Вольный имперский город (freie Reichsstädte) — в Священной Римской империи город, подчинённый непосредственно императору, то есть граждане города (горожане, Bürgerschaft) платили налоги с доходов не в казну местных земельных феодалов — князей и герцогов, а непосредственно сюзерену. 

Первые Вольные имперские города возникли на королевских (императорских) землях. На начало XX века такими городами оставались Бремен, Любек и Гамбург. Вольный имперский город был независим и назывался государем, господином (Landesherr).

История 
В период средних веков на территории современной Западной Европы происходило государственное строительство тех или иных территорий. Образовывались многочисленные государства (княжества, герцогства и так далее), с различными названиями и под руководством различных феодалов (князья, рыцари, священнослужители и так далее), которые создавали свои союзы в борьбе друг с другом. Так появились так называемая Священная Римская империя, в которую вошли различные образования, в том числе и города и союзы городов. Союзы городов больше всего помогали городам освобождаться от власти западноевропейских феодалов, а пора для них процветания настала с XIII века. 

С XV века вольные имперские города признали необходимыми членами имперского сейма, с правом голоса, подобно князьям. Вольные имперские города образовывали особую коллегию (Collegium der Reichsstädte), наряду со специальным советом курфюрстов (Kurfürstenrath) и советом имперских князей (Reichsfürstenrath).

Вольные имперские города входили в состав имперского союза государств на правах самостоятельных членов этого союза и пользовались своей верховною властью (Landeshoheit) в пределах своих округов (обыкновенно незначительных), за исключением ленных обязательств к императору. 

Юридически делали различие между имперскими городами () и свободными городами (). Свободные города прежде управлялись князем-епископом, но получили независимость от него в конце средних веков. Такими городами были Базель (1000 году), Вормс (1074 году), Майнц (1244 году, отменено в 1462 году), Страсбург (1272 году), Кёльн (1288 году) и Шпайер (1294 году). Хотя юридические детали со временем менялись, свободные города первоначально имели больше прав и привилегий, чем имперские города. Свободные города должны были только поддерживать императора во время крестовых походов и организовать свою собственную защиту (оборону), в то время как имперские города должны были также платить налоги императору и поставлять войска для его военных кампаний.

С XIII века вольные имперские города, согласно выкупленным у кайзера привилегиям (Reichsfreiheit), имели широкие права самоуправления, почти полную политическую самостоятельность.

В XV веке свободные города вместе с имперскими городами принимали участие в рейхстагах как сословие под общим названием «свободные и имперские города» (), со временем в просторечии эта формула превратилась в «свободные имперские города» (в литературе встречаются словосочетание — «вольный имперский город»). В рейхстаге свободные и имперские города составляли отдельную палату — Совет имперских городов (). При этом следует помнить, что один и тот же город мог быть представлен в Рейхстаге как имперский город и как одноименный диоцез своим епископом. Например, Регенсбург был представлен на рейхстаге 1521 года имперским князем католическим епископом Регенсбурга, имперскими прелатами аббатом монастыря Святого Эммерама и аббатисами монастырей Нидермюнстер и Обермюнстер и имперским городом Регенсбург, муниципалитет которого был чисто лютеранским.

С XVII века начинается упадок вольных имперских городов. В XVIII столетии многие имперские города (около 100) предпочли отказаться от своих прав и свобод, или насильно были превращены в зависимые города (общины) от местных государей. В результате медиатизации и в связи с развалом Германо-Римской империи, в 1806 году, множество вольных имперских городов, потеряли свою свободу и права, и были включены в состав более крупных западноевропейских государств. В 1815 году, при образовании Германского Союза, вольными городами были объявлены: Любек, Франкфурт-на-Майне, Бремен и Гамбург.

После Австро-Прусской войны 1866 года, когда Германский союз был уничтожен, Франкфурт-на-Майне, бывший на стороне Австрии, был присоединен к Пруссии, а Любек, Бремен и Гамбург сохранили свою независимость и в качестве вольных городов вошли в состав вновь образованного Северо-Германского Союза, а затем и Германской империи.

Список свободных (вольных) и имперских городов 
Статус имперского города мог быть дан или отнят, поэтому их число постоянно менялось. Наибольшее количество составило 83 города (как свободные (вольные) и имперские на Вормском рейхстаге 1521 года зарегистрированы 85 городов, однако несколько записей неправильны).

К 1800 году в Священной Римской империи Германской нации оставался 51 свободный (вольный) и имперский город:

В 1815 году город Краков был объявлен «вольным, независимым и совершенно нейтральным городом, под покровительством России, Австрии и Пруссии», но в 1846 году он, по соглашению этих великих держав, был присоединен к владениям Австрии.

Нидерландский город Гронинген, самопровозгласивший себя свободным имперским городом, никогда официально не имел этого статуса.

См. также 

 Имперские города Марокко

Примечания

Литература 
 : Von der Reichs-Stättischen Regiments-Verfassung. Nach denen Reichs-Gesezen u. d. Reichs-Herkommen, wie auch aus denen Teutschen Staats-Rechts-Lehren und eigener Erfahrung. Mezler, Frankfurt und Leipzig 1772 (Digitalisat)
 Urs Hafner: Republik im Konflikt. Schwäbische Reichsstädte und bürgerliche Politik in der frühen Neuzeit. Bibliotheca Academica, Tübingen 2001, ISBN 3-928471-36-8
 André Krischer: Reichsstädte in der Fürstengesellschaft. Politischer Zeichengebrauch in der Frühen Neuzeit. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2006, ISBN 3-534-19885-9.
 Richard Schmidt: Deutsche Reichsstädte. Hirmer, München 1957.

Города Германии
Административное деление Священной Римской империи